Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Domenico Beccafumi conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze
Sacra Famiglia con san Giovanni Battista – dipinto di Giovanni Francesco Bezzi conservato nell'Indianapolis Museum of Art ad Indianapolis
Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto del Caravaggio, Metropolitan Museum, New York
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto del Correggio conservato nel Museo di belle arti a Orléans
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Andrea Mantegna conservato nella National Gallery a Londra
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel Museo di belle arti di Budapest
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto del Parmigianino conservato nel Museo nazionale di Capodimonte a Napoli 
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Pontormo conservato nel Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo
 Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Rosso Fiorentino conservato nella Walters Art Gallery a Baltimora
Sacra Famiglia con san Giovannino – dipinto di Rosso Fiorentino conservato nel Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles